Els germans Goncourt, ambdós escriptors:
Edmond de Goncourt (1822 - 1896)
Jules de Goncourt (1830 - 1870)
 L'Acadèmia Goncourt, fundada el 1900 a París
 El premi Goncourt de novel·la en francés, atorgat per la institució homònima